Rajd Korsyki 2018 - Rajd Francji (61. CORSICA Linea Tour de Corse - Rallye de France) – 61. Rajd Korsyki rozgrywany we Francji od 5 do 8 kwietnia 2018 roku. Była to czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd odbył się na asfalcie. Baza imprezy była zlokalizowana we Francji, na Korsyce w miejscowości Bastia. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Rajd Korsyki w roku 2018 wygrała francuska załoga Sébastien Ogier i Julien Ingrassia jadąca Fordem Fiestą WRC, która prowadziła od pierwszego odcinka specjalnego do mety. Była to dla nich trzecia wygrana w tym sezonie. Dla Ogiera była to czterdziesta trzecia wygrana w rajdach WRC i 68 miejsce na podium. Dla zespołu Forda to 90 zwycięstwo w mistrzostwach świata. Drugie miejsce zajęła estońska załoga Toyoty  Ott Tänak i Martin Järveoja startująca samochodem Toyota Yaris WRC. Dla Tänaka było to trzynaste podium w stratach w mistrzostwach świata. Trzecie miejsce zajęli Belgowie Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul. Dla Neuville'a było to dwudzieste dziewiąte podium w radach WRC. Jedyna polska załoga Łukasz Pieniążek i Przemysław Mazur jadąca Škodą Fabią R5 w klasyfikacji generalnej przyjechała na piętnastym miejscu, a w klasyfikacji WRC 2 zajęła piątą pozycję.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 92 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu  

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 4 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2018
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2018
2018 we Francji